Понятие Type 96 (рус.Тип 96) имеет несколько значений:

 Тип 96 — японский 120-мм самоходный миномёт;
 Тип 96 — китайский основной боевой танк;
 Тип 96 — японский бронетранспортёр;
 Тип 96 — японский ручной пулемёт времён Второй мировой войны;
 Тип 96 — японский артиллерийский тягач;
 Тип 96 — 25-мм японская зенитная пушка;
 Тип 96 — 150-мм японская гаубица;
Тип 96 — японский сверхтяжёлый танк времён Второй Мировой войны.